R32 steht für:
 Difluormethan, Kältemittel
 BMW R 32
 Nissan Skyline Typ R32 (8. Generation), siehe Nissan Skyline #Typ R32

Siehe auch:
 VW Golf R32